Лихоманов — русская фамилия.

Известные носители 
 Лихоманов, Антон Владимирович (род. 1964) — генеральный директор РНБ.
 Вениамин (Лихоманов, Николай Иванович) (род. 1952) — епископ Русской православной церкви.